Gnadenhütten bezeichnet zwei im 18. Jahrhundert in Nordamerika von der Herrnhuter Brüdergemeine gegründete Siedlungen, die  jeweils Schauplatz eines Massakers wurden:

 Gnadenhütten (Pennsylvania), im November 1755 im Verlauf des Franzosen- und Indianerkrieges von Indianern überfallen. 
 Gnadenhutten (Ohio), wo am 8. März 1782 am Ende des Amerikanischen Unabhängigkeitskrieges 96 christliche Indianer von amerikanischen Soldaten der Pennsylvania-Miliz getötet wurden.

Als Gnadenhütten-Massaker ist in erster Linie das spätere Ereignis bekannt.